Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du 22 au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Taylor Dent remporte son  en simple en battant en finale Juan Carlos Ferrero. C'est son  en intérieur.
 En double la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram remporte le titre face à Andrew Kratzmann et Jarkko Nieminen. Il s'agit pour tous deux de leur  titre, le  de la paire.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
2003 en Thaïlande
Tennis en septembre 2003